

Sigle 
Echter Voetbal Vereniging – squadra di calcio olandese

Codici 
 EVV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto REGIONAL, Evansville (Indiana) / Owensboro (Kentucky), Stati Uniti